Slime ou SLIME peut signifier :

Abréviations 

 SLIME est un mode Emacs pour développer des applications en Common Lisp.
 SLIME, Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, service mis en place dans une collectivité locale en France pour lutter contre la précarité énergétique.

Matière 
 Slime, pâte gluante popularisée par le film Flubber (1997).

Jeux 
 Slime , mascotte de la série Dragon Quest (ドラゴンクエスト en japonais, Dragon Warrior aux États-Unis jusqu'à l'épisode VII) ; cette mascotte a inspiré, dans la culture populaire récente, un type de créature gélatineuse homonyme, le , qui est intégré à certains univers fictifs japonais d'inspiration fantaisiste.

Toponyme 

 , localité de Croatie située dans la municipalité de Omiš, comitat de Split-Dalmatie.

Notes et références